ИП — аббревиатура
 Индивидуальный предприниматель
 Интернет-платеж
 Интернет-провайдер
 Источник питания
 Измерительный преобразователь
 Интернет-портал
 Иностранное предприятие
 и. п. — исполняющий полномочия (см. также )

Фамилия Ип 
* Ип Ман (1893—1972) — мастер китайских боевых искусств, представитель стиля Вин Чунь. В 1950—1960-х годах в Гонконге первым начал открытое преподавание этого стиля, который до той поры оставался клановым; с тех пор неофициально считается его патриархом.
 Ип Вань-Инь (род. 1980) — гонконгская снукеристка.
 Ип Ваймань — китайский кинорежиссёр и продюсер.
 Ип, Вероника (род. 1967) — бывшая гонконгская актриса.
 Ип, Дини (род. 1947) — гонконгская актриса и эстрадная певица.
 Ип, Нэнси (род. 1965) — гонконгский нейробиолог, член Китайской академии наук, иностранный член Национальной академии наук США и член-основатель Гонконгской академии наук.
 Ип, Эми (род. 1965) — гонконгская актриса.

Самолёты 
 ИП-1
 ИП-5
 ИП-46С

См. также